Domenica Casarini Latilla – soprano italiano
 Gaetano Latilla – compositore italiano
 Gino Latilla – cantante italiano
 Mario Latilla – cantante, chitarrista e direttore d'orchestra italiano